Гран-при Бе́льгии 2014 года (официально 2014 Formula 1 Shell Belgian Grand Prix) — автогонка, двенадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 59-й Гран-при Бельгии в истории «Формулы-1»), который прошёл с 22 по 24 августа на трассе «Спа-Франкоршам», Спа, Бельгия.

Ещё до начала уик-энда стало известно, что в двух командах произойдут изменения, в Caterham — Камуи Кобаяси заменят на Андре Лоттерера, а в Marussia — Макса Чилтона заменят на Александра Росси, но как стало известно позже, американец отработает только первую тренировку, а затем Чилтон вернётся за руль.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}

Гонка 

|}

 Примечания
 1.  Кевин Магнуссен в ходе гонки выдавил Фернандо Алонсо за пределы трассы — за этот инцидент к результату Магнуссена было добавлено 20 секунд, в результате чего он откатился с 6-го места на 12-е.
 2.  Пилот не финишировал, но классифицирован, так как им пройдено более 90% гоночной дистанции.

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 11-й поул Нико Росберга.
 28-й поул команды Mercedes.
 9-й быстрый круг Нико Росберга.
 21-й быстрый круг команды Mercedes.
 3-я победа Даниэля Риккардо.
 50-я победа команды Red Bull.
 1 000-е очко в карьере Кими Райкконена.
 100-е очко в карьере Валттери Боттаса.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Бельгии